Les Monts Jura peuvent désigner plusieurs lieux :
 L'anticlinal des Monts Jura situé dans le massif du Jura ;
 La station de ski Monts Jura située dans le département de l'Ain sur les pentes de l'anticlinal homonyme.

Voir aussi 

 la page d'homonymie